Лејтон Глин Хјуит (, Аделејд, 24. фебруара 1981) је аустралијски тенисер и некадашњи први рекет света. Хјуит је 2001. постао најмлађи тенисер који је био рангиран на првом месту (са 20 година и 9 месеци), али је Шпанац Карлос Алкараз у септембру 2022. био млађи када је постао први тенисер света. Највећи успеси у његовој каријери су освајање два гренд слем турнира: Отворено првенство САД 2001. и Вимблдон 2002.

Двапут је са Аустралијом освојио Дејвис куп, по два пута мастерс куп и турнире из мастерс 1000 серије.

Гренд слем финала

Појединачно: 4 (2:2)

Парови: 1 (1:0)

Мешовити парови: 1 (0:1)

Финала завршног првенства сезоне

Појединачно: 3 (2:1)

Финала АТП мастерс 1000 серије

Појединачно: 7 (2:5)

АТП финала

Појединачно: 46 (30:16)

Парови: 8 (3:5)

Остала финала

Тимска такмичења: 7 (3:4)

Егзибициони турнири: 2 (2:0)

Референце

Напомене

Спољашње везе 

  
 Лејтон Хјуит на сајту АТП 
 Лејтон Хјуит  на сајту ИТФ 
 Лејтон Хјуит на сајту Дејвис купа 
 

Рођени 1981.
Аустралијски тенисери
Тенисери на првом месту
Победници гренд слем турнира у тенису — мушкарци појединачно
Победници гренд слем турнира у тенису — мушки парови
Победници Вимблдонског турнира
Победници Отвореног првенства Сједињених Америчких Држава у тенису
Тенисери на Летњим олимпијским играма 2000.
Аустралијски олимпијци на Летњим олимпијским играма 2000.
Тенисери на Летњим олимпијским играма 2008.
Аустралијски олимпијци на Летњим олимпијским играма 2008.
Тенисери на Летњим олимпијским играма 2012.
Аустралијски олимпијци на Летњим олимпијским играма 2012.